Вади́м Миха́йлович Курба́тов ( — ) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

З життєпису 
Народився 1967 року у Вишневому, де здобув освіту та проживав. 1986 року закінчив Київський будівельний технікум, того ж року одружився, з дружиною Курбатовою В. В. виховав доньку, згодом тішився онукою. Після технікуму працював майстром в місті Сургут (колишній СРСР). Від 1990 по 2003 рік працював на Укрзалізниці, починав провідником — аж до начальника потягу. Після звільнення займав різні посади, остання — директор охоронної фірми в резерві «Київпас».

Займав активну громадську позицію, з 1990 року був в партії «РУХ», яка перейшла в Українську народну партію, квитка не міняв. Висувався від партії «Свобода» на посаду міського голови Вишневого. Сприяв спортивному розвитку Києво-Святошинського району, очолював спортивний благодійний фонд Вишневого.

В часі війни — сержант 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», начальник контрольно-технічного пункту. Перебуваючи у бойовій зоні, представлялся до нагород — ордена та двох медалей. Побував на опорному пункті «Грозові ворота», брав участь у боях за Щастя.

Трагічно загинув в зоні бойових дій під час несення служби біля Новгородського.

Похований в місті Вишневе.

Вшанування 
 Присвоєно звання «Герой-захисник Вітчизни» Києво-Святошинського району (згідно рішення Києво-Святошинської районної ради, 20.12.2016).

Джерела 
 Герої-захисники 
 Книга пам'яті 

Уродженці Вишневого
Померли в Торецькій міській громаді
Поховані в Києво-Святошинському районі